

Anno 
 227 o 227 a.C.

Codici 
 227 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico OrbitJet Observatory di Colden nello stato di New York, USA

Matematica 
 227 – numero

Televisione
227  – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1985 al 1990